Форж-лез-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний захід від Парижа, 37 км на північний схід від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року до Форж-лез-О приєднали колишній муніципалітет Ле-Фоссе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1698 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3371,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Форж-лез-О
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Форж-лез-О
 [ Розташування муніципалітету Форж-лез-О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена